Чемпионат мира по снукеру 1993 (, также известен как 1993 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 апреля по 3 мая 1993 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 175 000
 Финалист: £ 105 000
 Полуфиналист: £ 52 000
 Четвертьфиналисты: £ 26 000
 1/8 финала: £ 14 000
 1/16 финала: £ 8 000
 Высший брейк: £ 14 400

Высший брейк 

 144 — Стив Дэвис

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 144 Стив Дэвис
 139, 122, 101 Найджел Бонд
 138, 106 Стив Джеймс
 136, 129, 128, 126, 124, 123, 113, 110 Стивен Хендри
 133 Терри Гриффитс
 124, 108, 100, 100 Нил Фудс
 122, 102 Джон Пэррот
 121 Мартин Кларк
 112 Алан Макманус
 110, 104, 104, 103 Джеймс Уоттана
 108, 105, 104 Джимми Уайт
 106, 104 Вилли Торн
 104, 101 Гэри Уилкинсон
 104 Питер Эбдон

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1993 год в снукере